Юрий Юрьевич Морозов () — российский футболист, защитник.

Биография 
Родился в 1985 году в городе Николаеве Украинской ССР, имеет двух старших сестёр. Отец Юрия хотел, чтобы его сын стал футболистом и ради этого переехал с ним в Москву, а мать с дочерьми остались в Николаеве.

Воспитанник московского «Чертаново» и ДЮСШ «Шинник» (Ярославль). За основной состав «Шинника», дебютировал 20 апреля 2005 года в ответном матче 1/4 финала Кубка России против петербургского «Зенита» (1:4), в котором вышел на замену перед началом второго тайма вместо Олега Корнаухова и получил предупреждение. В июле 2006 года вновь сыграл за «Шинник» в Кубке России, в матчах премьер-лиги на поле не выходил. В 2007 году перешёл в клуб второго дивизиона «Олимпия», за который сыграл 10 матчей. В 2008 и 2009 годах также выступал во втором дивизионе за команды «Кавказтрансгаз-2005» и «Астрахань». В сезоне 2010 был игроком брянского «Динамо», за который сыграл 12 матчей в первом дивизионе. С 2011 года вновь выступал во втором дивизионе. В сезоне 2011/12 провёл 31 матч и забил 7 голов за курский «Авангард», с которым занял второе место в зоне «Центр». В 2012 году перешёл в «Тюмень». В сезоне 2013/14 в составе «Тюмени» стал победителем зоны «Урал-Поволжье», однако после окончания сезона перешёл в ивановский «Текстильщик». В 2016 году Морозов подписал контракт с клубом «Олимпиец», с которым во второй раз за карьеру стал победителем зоны «Урал-Поволжье» и следующие два с половиной сезона провёл с клубом, переименованным в «Нижний Новгород», в ФНЛ. В январе 2020 года вернулся в «Текстильщик», также выступавший в ФНЛ, однако во второй части сезона 2019/20 сыграл за клуб только два матча, после чего сезон был прерван в связи с пандемией COVID-19. В сезоне 2020/21 продолжил играть за «Текстильщик».

Статистика

Достижения 
«Тюмень»
 Победитель первенства ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2013/14
«Олимпиец»	
 Победитель первенства ПФЛ (зона «Урал-Поволжье»): 2016/17
 Лучший защитник зоны «Центр» в сезоне 2011/12

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград
Игроки ФК «Кавказтрансгаз-2005»
Игроки ФК «Астрахань»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Текстильщик» Иваново
Игроки ФК «Пари Нижний Новгород»
Игроки ФК «Чертаново»